Eroe canino (The Hound and the Rabbit) – cortometraggio del 1937 noto anche col titolo Gioco pericoloso
Gioco pericoloso – film del 1942 diretto da Nunzio Malasomma
Gioco pericoloso (Danger Man) – serie televisiva britannica degli anni 1960